Флаг муниципального образования Со́мовское сельское поселение Рамонского муниципального района Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 мая 2012 года решением Совета народных депутатов Сомовского сельского поселения № 88 и 2 июля 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7783.

Флаг Сомовского сельского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две части красного и голубого цвета нисходящей от свободного края диагональю частично закрытой плывущим по диагонали вниз белым сомом».

Обоснование символики 
Символика фигур и цветов флага Сомовского сельского поселения проста и многозначна:

— сом — гласный символ названия поселения. Рыба — символ христианства, таинственности, молчания;

— красная и голубые части полотнища, разделённые между собой плывущим сомом — аллегория разделения земель поселения рекой Трещевкой между двумя населёнными пунктами, входящими в состав поселения: селом Большая Трещовка и деревней Малая Трещовка.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Голубой цвет полотнища символизирует реку Трещевку, протекающую в селе Сомово, и другие водные объекты поселения. Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания